Ženská dvouhra Connecticut Open 2017 probíhala v druhé polovině srpna 2017. Do singlové soutěže newhavenského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla polská desátá tenistka světa Agnieszka Radwańská, kterou v semifinále vyřadila Australanka Darja Gavrilovová ve dvou setech.

Vítězkou se stala nenasazená Australanka Darja Gavrilovová, jež ve finále zdolala slovenskou turnajovou dvojku Dominiku Cibulkovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–4. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérový kariérní titul.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2017
WTA Tour 2017